Příjmení Dembélé má více nositelů:

 Bassirou Dembélé (* 1990) – malijský fotbalista
 Moussa Dembélé (* 1987) – bývalý belgický fotbalista
 Moussa Dembélé (* 1996) – francouzský fotbalista
 Ousmane Dembélé (* 1997) – francouzský fotbalista

Externí odkazy